Cabeças Caninas são tiras de jornais criadas pelos brasileiros Ricardo Chacur e Leandro Silva. As tiras contam as aventuras de dois cachorros siameses: Dick e Bill. 

Dick é comportado, inteligente e metódico. Bill é revolucionário, bagunceiro e odeia estudar. Duas personalidades distintas no mesmo corpo, gerando muitas confusões. 

As tiras foram criadas no ano de 2001, e hoje têm vários personagens que fazem parte das histórias.

Tiras de banda desenhada do Brasil